GlaubeLiebeTod () — девятый студийный альбом немецкой группы Oomph!, выпущенный 24 марта 2006 года на лейбле GUN Records.

Альбом был выпущен в трёх версиях:
 Базовая — в сидибоксе и без буклета;
 Стандартная — в сидибоксе и с буклетом;
 Премиум-версия — диджипак с расширенным контентом и двумя бонус-треками (см. ниже).

GLT Тур 
Группа разместила список композиций для рекламного тура альбома GlaubeLiebeTod на своём официальном сайте.

Список композиций

Синглы 
 Gott ist ein Popstar
 Das letzte Streichholz
 Träumst du?
 Die Schlinge

Клипы 
 Gott ist ein Popstar
 Das letzte Streichholz
 Träumst du?
 Die Schlinge

Би-сайды 
 Fragment («Фрагмент») 
 Weißt du, wie viel Sterne stehen? («Знаешь ли ты сколько звёзд на небе?»)
 Die Hölle kann warten («Ад может подождать»)
 Der Präsident ist tot (кавер-версия :en:Extrabreit) («Президент мёртв»)
 God Is a Popstar (англ. версия «Gott ist ein Popstar!»)
 Zauberstab (кавер-версия :de:ZaZa) («Волшебная палочка»)
 Polizisten (кавер-версия :en:Extrabreit) («Полицейские»)
 Die Schlinge (совместно с Apocalyptica)
 Träumst du? (совместно с Мартой Яндовой)
 Für immer («Навсегда»)

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 ClaubeLiebeTod на сайте Discogs

Альбомы Oomph!
Альбомы индастриал-метала
Альбомы на немецком языке
Альбомы GUN Records